Literatura: Cat on a Hot Tin Roof (titulada en català La gata sobre la teulada de zinc calenta), obra de teatre de Tennessee Williams de 1955
 Cinema:
 Cat on a Hot Tin Roof (titulada en català La gata sobre la teulada de zinc), pel·lícula de 1958 dirigida per Richard Brooks i basada en l'obra teatral
 Cat on a Hot Tin Roof (pel·lícula de 1976), telefilm dirigit per Robert Moore i basat en l'obra teatral
 Cat on a Hot Tin Roof (pel·lícula de 1984), telefilm dirigit per Jack Hofsiss i basat en l'obra teatral